kuria (religia) – zespół kolegialnych urzędników duchownych
 kuria (architektura) – określenie miejskiej parceli 
 Kuria Rzymska – organ, przez który papież sprawuje swoją władzę
 curia Iulia – budynek na Forum Romanum przeznaczony na posiedzenia senatu w starożytnym Rzymie
 curia – w starożytnym Rzymie najstarsza jednostka podziału obywateli oparta na związkach rodowych
 system kurialny – dzielący wyborców na kurie w zależności od cenzusu majątkowego, cenzusu wykształcenia bądź stanu społecznego
 Kuria – wieś w rosyjskim Kraju Ałtajskim
 Kuria – atol Wysp Gilberta na Oceanie Spokojnym, w Mikronezji
 Język kuria – język z rodziny bantu, używany w Kenii i Tanzanii
 Kuria (dystrykt) – dystrykt Prowincji Nyanza w Kenii

Zobacz też 

 Port lotniczy Kuria
 Kuria Muria